Blood Feast – film del 1963, diretto da Herschell Gordon Lewis
 Blood Feast – film del 2016 diretto da Marcel Walz
 Blood Feast – romanzo del 1963 di Herschell Gordon Lewis